Перевесье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Перевесье — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Перевесье — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Перевесье — село в Атюрьевском районе Мордовии.
 Перевесье — деревня в Атюрьевском районе Мордовии.
 Перевесье — село в Ковылкинском районе Мордовии.
 Перевесье — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.

Украина 
 Перевесье — село в Турийском районе Волынской области.